Агва Кларита има више значења:
 Агва Кларита (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Кларита (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Кларита (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Кларита (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику